Johann Ludwig Cobenzl ist der Name folgender Personen:

* Johann Ludwig von Cobenzl (1753–1809), österreichischer Politiker und Diplomat
 Johann Ludwig Carl Graf Cobenzl (1743/44–1792), Dompropst in Eichstätt und Mitglied des Illuminaten-Ordens, siehe Ludwig Graf Cobenzl